

Sigle 

Le sigle KV peut signifier :
 Kavminvodyavia, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ; 
 Kliment Voroshilov, un char de rupture soviétique ;
 Kings' Valley, c'est-à-dire la Vallée des Rois, utilisé pour identifier les tombeaux de la Vallée des Rois, à Thèbes, en Égypte ;
 constante de vitesse,  égale au nombre de tours par minute pour un volt ; surtout utilisée dans le domaine des moteurs électriques) ;
 le coefficient de débit d'une vanne (permet d'établir une relation entre le débit et la chute de pression au niveau d'une vanne) ;
 Köchel-Verzeichnis, un catalogue chronologique de toutes les compositions de Mozart ;
 Kate Voegele ; KV étant le surnom presque officiel donné à cette chanteuse.
 Kilomètre vertical, une épreuve de course à pied possédant un dénivelé total de 1000m.
 Kaufmännischen Verbandes Schweiz, Société suisse des employés de commerce.

Code 
 kv est le code du komi, une langue parlée en Russie, selon la norme ISO 639-1.

Symbole 
 kV est le symbole du kilovolt, une unité de mesure de la tension électrique.

Symbole d'unité
Code